Schub steht für:

 Exazerbation, in der Medizin die Verschlimmerung einer Krankheit
 Schub, bei der Beschleunigung einer Masse auftretende Kraft, insbesondere Vortriebskraft in der Luftfahrt
 Schubmodul, die mechanische Steifigkeit eines Werkstoffs bei Schubbeanspruchung bzw. unter einer Scherkraft
 die Verbringung Gefangener bei einem Gefangenentransport

Schub ist der Name folgender Personen:
 Adolf Schub (1931–2017), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer 
 André-Michel Schub (* 1952), US-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge
 Esfir Iljinitschna Schub (1894–1959), russisch-sowjetische Filmregisseurin

Siehe auch:
 Schubboot 
 Schublade 
 Shub
 Tschub